Discovery – amerykański prom kosmiczny
 Discovery – amerykański kosmiczny program badawczy
 Discovery – nadawca telewizyjny

Muzyka 
 Discovery – album muzyczny Electric Light Orchestra z 1979
 Discovery – album muzyczny Mike’a Oldfielda z 1984 roku
 Discovery – album muzyczny Daft Punk z 2001
 Discovery – box set Pink Floyd z 2011

Stacje telewizyjne i producenci telewizyjni 
 Discovery Polska – grupa stacji telewizyjnych
 Discovery Channel – ogólno-dokumentalna
 Animal Planet – przyrodnicza
 Discovery Travel and Living – turystyczna
 Discovery Science – naukowo-techniczna
 Discovery HD – ogólno-dokumentalna w rozdzielczości HDTV
 Discovery Historia – historyczna
 Discovery World – historyczna (do 18 kwietnia 2008 nosił nazwę Discovery Civilisation)
 Discovery Home & Health – rozrywkowa
 Discovery Real Time – rozrywkowa
 Discovery Real Time Extra – rozrywkowa
 Discovery Wings – militarna
 Discovery Kids – dla dzieci
 Discovery Turbo – motoryzacyjna
 Planet Green – rozrywkowo-ekologiczna
 Investigation Discovery – śledcza
 Military Channel – militarna
 DMAX
 FitTV – fitnessowa
 HD Theater – ogólna w rozdzielczości HDTV
 TLC
 Animal Planet HD – przyrodnicza w rozdzielności HDTV
 Science Channel HD – naukowa w HD
 TLC HD – w rozdzielczości HDTV
 Planet Green HD – rozrywkowo-ekologiczna w HDTV
 Discovery en Español
 Discovery Familia – familijna
 Discovery Civilization Channel – historyczna
 Discovery Knowledge – historyczno-społeczna
 Discovery Channel Radio – radio FM
 Discovery Channel Pro Cycling Team – amerykańska zawodowa grupa kolarska
 Discovery Networks Europe – europejski przedstawiciel Discovery
 Discovery Networks Asia – azjatycki przedstawiciel Discovery
 Discovery Networks Canada – kanadyjski przedstawiciel Discovery
 Discovery Networks Latin America – przedstawiciel Discovery w Ameryce Łacińskiej
 Discovery Studios – wytwórnia filmowa
 Discovery Digital Media – zbiór mobilnych mediów Discovery

Inne 
 Discovery One – fikcyjny amerykański statek kosmiczny, pojawiający się w filmach i powieściach z cyklu Odyseja kosmiczna Arthura Clarke'a
 Land Rover Discovery – samochód terenowy
 MV Discovery – statek
 RRS Discovery – żaglowiec
 Discovery Commerce – amerykańskie wydawnictwo
 Discovery Education – zestaw pomocy dydaktycznych dla uczniów
 Disc-Overy – album Tinie Tempah
 Discovery – angielska odmiana jabłoni